Ландвер — фамилия и топоним.
 Ландвер ( — «оборона земли») — немецкие войска милиционного типа, аналог русского ополчения.

Топоним 
 Ландвер — город и коммуна в Нижней Саксонии.

Фамилия 
 Ландвер, Софа (род. 1950) — израильский политик.

См. также 
 Ландвер-канал () — название канала в Берлине.
 Кафе Ландвер (сеть кофеен) — израильская компания по продаже кофе и и одноимённая сеть кофеен.